Die Open Languedoc Roussillon 1993 waren ein Damen-Tennis-Teppichplatzturnier in Montpellier. Das Hallenturnier war Teil der WTA Tour 1993 und fand vom 11. bis 17. Oktober 1993 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1993
Tennisturnier in Montpellier